Улица Карла Йохана или Карла Юхана (Karl Johans gate) — центральная магистраль города Осло, соединяющая  на востоке с Королевским дворцом на западе.

Улица пересекает весь центр Осло; территория города западнее дворца считается Западным Осло, восточнее центрального вокзала — Восточным. Длина превышает 1 км. Вдоль Карла-Йохана расположены основные городские достопримечательности, включая кафедральный собор Осло, здание Норвежского парламента, Норвежский национальный театр и дворцовый парк.

За пределами Норвегии улицу прославил Эдвард Мунк, неоднократно изображавший уличные сценки в течение своей жизни (наиболее известен тревожный пейзаж 1892 года).

Своё нынешнее имя она приобрела в 1852 году, после смерти короля Карла XIV Юхана (последовавшей в 1844 году); его конная статуя красуется перед королевским дворцом.

Ссылки 
 

Транспорт Осло
Улицы Осло